San Mauro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Mauro la Bruca, är en ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien
 San Mauro Castelverde, kommun, Sicilien, Palermo, 
 San Mauro Cilento, ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien
 San Mauro Forte, ort och kommun i provinsen Matera i regionen Basilicata i Italien
 San Mauro Marchesato, ort och kommun i provinsen Crotone i regionen Kalabrien
 San Mauro Pascoli, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 
 San Mauro di Saline, ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto i Italien
 San Mauro Torinese, ort och kommun i storstadsregionen Turin

Robotskapade Italienförgreningar